Глухих — російське прізвище.

Відомі носії:
 Глухих Олександр Гаврилович (1932—2014) — український художник.
 Глухих Юрій Афанасійович (1940—2018) — радянський футболіст, захисник.

Російські прізвища